The Searchers est un groupe de rock britannique des années 1960.
 The Searchers est le titre original du film de John Ford La Prisonnière du désert (1956).